Nogometni klub Olimpija (NK Olimpija; Olimpija Ljubljana; Olimpija) je bio nogometni klub iz Ljubljane, regija Središnja Slovenija, Republika Slovenija.

O klubu 
Povijest kluba počinje 1911. godine, osnivanjem "Ilirije", koja je poslije I. svjetskog rata bila najuspješniji klub Ljubljanskog nogometnog podsaveza", s 12 osvojenih podsaveznih prvenstava (ujedno i prvenstva Slovenije). 1936. godine se "Ilirija" i "Primorje" (osnovani 1919. godine) spajaju u SK "Ljubljana", koja djeluje do 1941. godine, odnosno početka II. svjetskog rata.  
Kako je klub "Ilirija" nanovo osnovan 1950. godine, on također polaže pravo na povijet prije Drugog svjetskog rata (na razdoblje "Ilirije"), te se taj dio povijesti često ne pripisuje "Olimpiji".  
Do obnove rada kluba dolazi 7. lipnja 1945. godine, kada se klub obnavlja kao "Svodoba-Center" (kasnije "Svoboda"), od dijela igrača i uprave SK "Ljubljane", te se natječu u Prvenstvu Slovenije", odnosno "Slovenskoj republičkoj ligi". 1947. godine dolazi do spajanja s ŠD "Udarnik", ŠD "Tabor", odnosno "Borec" u klub naziva "Enotnost", koji se u sezoni 1947./48. natjecao u  "2. saveznoj ligi". Klub 1948. godine uzima ime "Odred" i ulazi u sastav istoimenog športskog društva. "Odred" je narednih godina drugoligaš, a u sezoni 1953./54. su članovi "Prve savezne lige". 1960. godine klub izlazi iz društva "Odred", te nastupa pod imenom "Triglav", da bi 1962. godine ušao u sastav Akademskog športskog društva "Olimpija", te postaju NK "Olimpija"'. U sezoni 1964./65. su prvaci "2. savezne lige – Zapad", te ulaze u "Prvu saveznu ligu", u kojoj nastupaju do sezone 1983./84., kada ispadaju u "2. saveznu ligu – Zapad", i odmah potom u republičku ligu. U sezoni 1969./70. "Olimpija" je sudionik završnice "Kupa maršala Tita". "Olimpija" u sezoni 1986./87. osvaja "Slovensku republičku ligu", a 1988./89 "2. saveznu ligu" te igra dvije sezone u "Prvoj saveznoj ligi". U drugoj polovici 1980-ih klub je nosio i naziv "Integral Olimpija"'.  
1991. godine, osamostaljenjem Slovenije, "Olimpija" postaje članom novouspostavljene "1. slovenske nogometne lige", te počinje nastupati i pod nazivom "SCT Olimpija". Osvaja prve četiri sezone "1. slovenske lige", te također i četiri slovenska kupa i jedan superkup. 1990-ih je bilo posebno rivalstvo s drugim vodećim slovenskim klubom – "Mariborom".  
2002. klub se natjecao pod nazivom "Vega Olimpija", a kasnije i kao "KD Olimpija".  
klub je 2004. došao u financijske probleme, morao je prodati većinu igrača, te tijekom sezone 2004./05. proglašava bankrot i nakon završetka sezone prestaje s radom. 
 Zanimljivo, da su 2005. godine još dva dugogodišnja slovenska prvoligaša prestala s radom – "Ljubljana" i "Mura" iz Murske Sobote.  
2005. godine, po bankrotu i gašenju "Olimpije" osnovan je klub sljednik – "Bežigrad" (2007. godine promijenili ime u "Olimpija Bežigrad", a 2008. u "Olimpija", od sezone 2009./10. članovi "1. slovenske lige").  
Klub je tradicionalno nastupao u zelenim, te zelono-bijelim dresovima.

Stadion 
"Olimpija" je igrala na stadionu "Bežigrad", koji je izgrađen 1935. godine.

Uspjesi

nakon 1991. 
 1. slovenska liga 
 prvak: 1991./92., 1992./93., 1993./94., 1994./95. 
 doprvak: 1995./96., 2000./01., 2003./04. 
 trećeplasirani: 2002./03. 

 Kup Slovenije 
 pobjednik: 1992./93., 1995./96., 1999./2000., 2002./03. 
 finalist: 1991./92., 1998./99., 2000./01. 

 Superkup Slovenije 
 pobjednik: 1995. 
 drugoplasirani: 1996. 

 Kup MNZ Ljubljana 
 pobjednik: 1991./92.

od 1945. do 1991. 

 2. savezna liga 
 prvak: 1964./65. (Zapad), 1988./89.  

 Hrvatsko-slovenska liga 
 doprvak: 1952./53. 

 Slovenska republička liga / Slovenska zonska liga 
 prvak: 1946./47., 1952., 1961./62., 1986./87. 
 trećeplasirani: 1985./86. 

 Prvenstvo Ljuljanskog okružja
 doprvak: 1945./46. 

 Kup Jugoslavije (Kup maršala Tita) 
 finalist: 1969./70. 

 Republički kup Slovenije  
 pobjednik: 1953., 1954., 1955., 1956., 1958., 1962., 1963., 1968., 1969., 1970., 1971., 1972., 1986./87. 
 finalist: 1957., 1964., 1965., 1966., 1967., 1984./85., 1987./88.

U međunarodnim natjecanjima 
"Olimpija" jde prvi slovenske klub koji se natjecao u međunarodnim natjecanjima, te se natjecao u ovim natjecanjima: 
 Liga prvaka: 1992./93., 1993./94. 
 Kup pobjednika kupova: 1970./71., 1996./97. 
 Kup UEFA: 1994./95., 1995./96., 1999./2000., 2000./01., 2001./02., 2003./04. 
 Kup velesajamskih gradova: 1966./67., 1968./69. 
 Međunarodni nogometni kup / Intertoto kup: 1966./67., 1990., 1998. 
 Balkanski kup: 1967./68.

Pregled plasmana po sezonama  
{| class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="font-size: 85%; text-align: center"
!sezona !!rang  lige !!liga !!dio !!poz. !!klubova  u ligi !!ut !!pob !!ner !!por !!gol+ !!gol- !!bod !!napomene !!izvori 
|- 
!colspan="15"| Svodoba      
|-
|1945./46. ||I. ||Prvenstvo Ljubljanskog okružja || ||bgcolor="silver"|2. ||5 ||8 ||3 ||3 ||2 ||23 ||15 ||9 ||<small> plasirali se u oigravanje za završnicu prvenva Slovenije (Repobličku ligu)  u ooigravanju ispali od "Železničar" – Maribor  || fsp.uni-lj.si/ Matjaž Kešanski: "Razvoj nogometa v Sloveniji med leti 1945 – 1990 (diplomsko delo), objavljeno 11. svibnja 2007., preuzeto 13. prosinca 2020.  
|-
!colspan="15"| Svodoba / Enotnost    
|-
|rowspan="2"|1946./47. ||rowspan="2"|II. ||rowspan="2"|Slovenska republička liga ||<small> Prvi dio ||2. ||14 ||13 ||9 ||1 ||3 ||41 ||15 ||19 ||<small> "Svodoba"  se na polusezoni spojila s "Udarnikom" i "Borecom" u "Enotnost" ||rowspan="2"| 
|-
|<small> Prva skupina ||bgcolor="gold"|1. ||6 (11) ||18 ||13 ||1 ||4 ||56 ||18 ||27 ||<small> "Enotnost" 
|-
!colspan="15"| Enotnost    
|-
|1947./48. ||II. ||2. savezna liga || ||7. ||11 ||20 ||8 ||3 ||9 ||36 ||25 ||19 || || 
|-
!colspan="15"| Odred   
|-
|1948./49. ||II. ||2. savezna liga || ||6. ||10 ||18 ||7 ||3 ||8 ||19 ||23 ||17 || || 
|-
|1950. ||II. ||2. savezna liga || ||5. ||11 ||20 ||8 ||6 ||6 ||26 ||16 ||22 || || 
|-
|1951. ||II. ||2. savezna liga || ||8. ||16 ||30 ||15 ||3 ||12 ||62 ||38 ||33 || || 
|-
|1952. ||II. ||Slovenska republička liga || ||bgcolor="gold"|1. ||10 ||18 ||16 ||1 ||1 ||79 ||20 ||31 || || 
|-
|1952./53. ||II. ||Hrvatsko-slovenska liga || ||bgcolor="silver"|2. ||10 ||18 ||12 ||1 ||5 ||46 ||21 ||25 || || 
|-
|1953./54. ||I. ||1. savezna liga || ||13. ||14 ||26 ||4 ||4 ||18 ||39 ||71 ||12 || || rsssf.com, Yugoslavia – List of Final Tables  
|-
|1954./55. ||II. ||2. savezna liga || ||4. ||10 ||18 ||10 ||0 ||8 ||41 ||27 ||20 || ||
|-
|1955./56. ||II. ||I. zona || ||bgcolor="goldenrod"|3. ||12 ||22 ||13 ||2 ||7 ||45 ||34 ||28 || || 
|-
|1956./57. ||II. ||I. zona || ||10. ||12 ||22 ||5 ||5 ||12 ||30 ||36 ||15 || || 
|-
|1957./58. ||II. ||I. zona || ||7. ||14 ||26 ||14 ||1 ||11 ||56 ||41 ||29 || ||  
|-
|1958./59. ||II. ||2. savezna liga – Zapad || ||10. ||11 ||20 ||4 ||3 ||13 ||23 ||42 ||11 || || 
|-
|1959./60. ||II. ||2. savezna liga – Zapad || ||10. ||12 ||22 ||8 ||1 ||13 ||26 ||44 ||17 || || 
|-
!colspan="15"| Triglav   
|-
|1960./61. ||II. ||2. savezna liga – Zapad || ||12. ||12 ||22 ||1 ||7 ||14 ||22 ||47 ||9 || ||  
|-
!colspan="15"| Olimpija    
|-
|1961./62. ||III. ||Slovenska republička liga || ||bgcolor="gold"|1. ||12 ||22 ||20 ||2 ||0 ||84 ||15 ||42 ||<small> liga također pod nazivom "Slovenska nogometna zona || 
|-
|1962./63. ||II. ||2. savezna liga – Zapad || ||6. ||16 ||30 ||11 ||9 ||10 ||43 ||28 ||31 || || 
|-
|1963./64. ||II. ||2. savezna liga – Zapad || ||4. ||16 ||30 ||14 ||8 ||8 ||55 ||31 ||36 || || nkmaribor.com, 2. zvezna liga – Zahod – 1963/64   
|-
|1964./65. ||II. ||2. savezna liga – Zapad || ||bgcolor="gold"|1. ||16 ||30 ||21 ||7 ||2 ||84 ||25 ||49 || || 
|-
|1965./66. ||I. ||1. savezna liga || ||8. ||16 ||30 ||11 ||7 ||12 ||43 ||47 ||29 || ||  
|-
|1966./67. ||I. ||1. savezna liga || ||14. ||16 ||30 ||9 ||5 ||16 ||33 ||47 ||23 || ||  
|-
|1967./68. ||I. ||1. savezna liga || ||11. ||16 ||30 ||9 ||9 ||12 ||33 ||46 ||27 || || nkmaribor.com, 1. zvezna liga – 1967/68   
|-
|1968./69. ||I. ||1. savezna liga || ||12. ||18 ||34 ||11 ||11 ||12 ||32 ||41 ||33 || || nkmaribor.com, 1. zvezna liga – 1968/69  
|-
|1969./70. ||I. ||1. savezna liga || ||16. ||18 ||34 ||13 ||4 ||17 ||43 ||52 ||27 (-3) || || nkmaribor.com, 1. zvezna liga – 1969/70  
|-
|1970./71. ||I. ||1. savezna liga || ||7. ||18 ||34 ||13 ||10 ||11 ||47 ||35 ||36 || || nkmaribor.com, 1. zvezna liga – 1970/71  
|-
|1971./72. ||I. ||1. savezna liga || ||9. ||18 ||34 ||13 ||5 ||16 ||46 ||51 ||31 || || nkmaribor.com, 1. zvezna liga – 1971/72  
|-
|1972./73. ||I. ||1. savezna liga || ||16. ||18 ||34 ||9 ||8 ||17 ||35 ||43 ||26 || || 
|-
|1973./74. ||I. ||1. savezna liga || ||10. ||18 ||34 ||11 ||10 ||13 ||36 ||42 ||32 || || 
|-
|1974./75. ||I. ||1. savezna liga || ||12. ||18 ||34 ||7 ||17 ||10 ||37 ||48 ||31 || || 
|-
|1975./76. ||I. ||1. savezna liga || ||14. ||18 ||34 ||10 ||10 ||14 ||37 ||44 ||30 || || 
|-
|1976./77. ||I. ||1. savezna liga || ||12. ||18 ||34 ||10 ||12 ||12 ||36 ||42 ||32 || || 
|-
|1977./78. ||I. ||1. savezna liga || ||10. ||18 ||34 ||13 ||6 ||15 ||44 ||44 ||32 || || 
|-
|1978./79. ||I. ||1. savezna liga || ||16. ||18 ||34 ||11 ||7 ||16 ||34 ||53 ||29 || || 
|-
|1979./80. ||I. ||1. savezna liga || ||15. ||18 ||34 ||9 ||11 ||14 ||39 ||47 ||29 || || 
|-
|1980./81. ||I. ||1. savezna liga || ||12. ||18 ||34 ||8 ||16 ||10 ||29 ||33 ||32 || || 
|-
|1981./82. ||I. ||1. savezna liga || ||9. ||18 ||34 ||9 ||15 ||10 ||39 ||38 ||33 || || 
|-
|1982./83. ||I. ||1. savezna liga || ||7. ||18 ||34 ||11 ||13 ||10 ||33 ||31 ||35 || || 
|-
|1983./84. ||I. ||1. savezna liga || ||17. ||18 ||34 ||9 ||10 ||15 ||38 ||45 ||28 || || 
|-
|1984./85. ||II. ||2. savezna liga – Zapad || ||15. ||18 ||34 ||10 ||10 ||14 ||42 ||45 ||30 || || 
|-
!colspan="15"| Olimpija / Integral Olimpija    
|-
|1985./86. ||III. ||Slovenska republička liga || ||bgcolor="goldenrod"|3. ||14 ||26 ||16 ||4 ||6 ||45 ||20 ||36 || || 
|-
|1986./87. ||III. ||Slovenska republička liga || ||bgcolor="gold"|1. ||14 ||26 ||20 ||6 ||0 ||64 ||4 ||46 || || 
|-
!colspan="15"| Olimpija 
|-
|1987./88. ||II. ||2. savezna liga – Zapad || ||12. ||18 ||34 ||12 ||8 ||14 ||43 ||42 ||30 || || 
|-
|1988./89. ||II. ||2. savezna liga || ||bgcolor="gold"|1. ||20 ||38 ||21 ||7 (4) ||10 ||60 ||37 ||46 || || 
|-
|1989./90. ||I. ||1. savezna liga || ||8. ||18 ||34 ||14 ||6 (2) ||14 ||49 ||40 ||30 || || 
|-
|1990./91. ||I. ||1. savezna liga || ||14. ||19 ||36 ||14 ||3 (2) ||19 ||41 ||59 ||30 || || 
|-
!colspan="15"| Olimpija / SCT Olimpija  
|-
|1991./92. ||I. ||1. slovenska liga || ||bgcolor="gold"|1. ||21 ||10 ||30 ||6 ||4 ||102 ||18 ||66 ||<small> tijekom sezone postali "SCT Olimpija" || 
|-
!colspan="15"| SCT Olimpija  
|-
|1992./93. ||I. ||1. slovenska liga || ||bgcolor="gold"|1. ||18 ||34 ||22 ||8 ||4 ||94 ||20 ||52 || || 
|-
|1993./94. ||I. ||1. slovenska liga || ||bgcolor="gold"|1. ||16 ||30 ||23 ||5 ||2 ||92 ||50 ||21 || || 
|-
|1994./95. ||I. ||1. slovenska liga || ||bgcolor="gold"|1. ||16 ||30 ||20 ||4 ||6 ||78 ||30 ||44 || || 
|-
|1995./96. ||I. ||1. slovenska liga || ||bgcolor="silver"|2. ||10 ||36 ||19 ||7 ||10 ||79 ||39 ||64 || || 
|-
|1996./97. ||I. ||1. slovenska liga || ||5. ||10 ||36 ||11 ||12 ||13 ||54 ||52 ||45 || || 
|-
|1997./98. ||I. ||1. slovenska liga || ||5. ||10 ||36 ||13 ||12 ||11 ||59 ||55 ||51 || || 
|-
|1998./99. ||I. ||1. slovenska liga || ||6. ||12 ||33 ||12 ||8 ||13 ||54 ||50 ||44 || || 
|-
|1999./2000. ||I. ||1. slovenska liga || ||7. ||12 ||33 ||14 ||4 ||15 ||64 ||58 ||46 || || 
|-
!colspan="15"| Olimpija / SCT Olimpija  
|-
|2000./01. ||I. ||1. slovenska liga || ||bgcolor="silver"|2. ||12 ||33 ||18 ||6 ||9 ||73 ||46 ||60 || || rsssf.com, Slovenia 2000/01  
|-
|2001./02. ||I. ||1. slovenska liga || ||5. ||12 ||33 ||15 ||6 ||12 ||39 ||42 ||51 || || rsssf.com, Slovenia 2001/02  
|-
!colspan="15"| Vega Olimpija / SCT Vega Olimpija  
|-
|2002./03. ||I. ||1. slovenska liga || ||bgcolor="goldenrod"|3. ||12 ||31 ||14 ||12 ||5 ||54 ||32 ||54 || || rsssf.com, Slovenia 2002/03  
|-
!colspan="15"| Olimpija / KD Olimpija  
|-
|rowspan="2"|2003./04. ||rowspan="2"|I. ||rowspan="2"|1. slovenska liga ||<small> Prvi dio ||2. ||12 ||22 ||1 ||5 ||5 ||42 ||27 ||41 ||<small> u drugom dijelu sudionici Lige za prvaka ||rowspan="2"| rsssf.com, Slovenia 2003/04   
|-
|<small> Liga za prvaka ||bgcolor="silver"|2. ||12 ||32 ||16 ||7 ||9 ||56 ||39 ||55 ||<small> uključeni svi rezultati iz Prvog dijela 
|-
|rowspan="2"|2004./05. ||rowspan="2"|I. ||rowspan="2"|1. slovenska liga ||<small> Prvi dio ||4. ||12 ||22 ||10 ||5 ||7 ||28 ||26 ||35 ||<small> u drugom dijelu sudionici Lige za prvaka ||rowspan="2"| rsssf.com, Slovenia 2004/05  
|-
|<small> Liga za prvaka ||6. ||12 ||32 ||10 ||7 ||15 ||34 ||52 ||37 ||<small> uključeni svi rezultati iz Prvog dijela  po završetku sezone klub rasformiran 
|-
| || || || || || || || || || || || || || || 
|-
| || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|} 

 Poznati igrači 
  Vili Ameršek 
  Sebastjan Cimirotič 
  Marko Elsner 
  Primož Gliha 
  Srečko Katanec  
  Branko Oblak 
  Danilo Popivoda 
  Robert Prosinečki 
  Radoslav Bečejac 

 Poznati treneri 
  Branko Elsner 
  Branko Oblak 
  Slavko Luštica 
  Ante Mladinić 

 Unutarnje poveznice  
 Ljubljana 
 NK Olimpija Ljubljana (2005., osnovani kao NK "Bežigrad"'') 
 ND Ilirija 1911 Ljubljana 
 NK Svoboda Ljubljana 
 KK Olimpija Ljubljana 
 HDD Olimpija Ljubljana 
 HS Olimpija Ljubljana 
 Rugby atletski klub Olimpija Ljubljana

Vanjske poveznice 
  nkolimpija.com, wayback arhiva (2004.) 
  prvaliga.si, OLIMPIJA (1. SNL) 
  nzs.si, OLIMPIJA (Pokal Slovenije) 
   int.soccerway.com, NK Olimpija Ljubljana

Izvori 
 
  nkolimpija.com, Zgodovina kluba, wayback arhiva 
  nkolimpija.com, Pregled uvrstitev in rezultatov, wayback arhiva 
  nkolimpija.com, Vsi nastopi in strelci 1991-2005, wayback arhiva 
  nkolimpija.com, Najboljši igralci vseh časov, wayback arhiva 
  nkolimpija.com, Legende, wayback arhiva 
  nkolimpija.com, Igralci skozi desetletja, wayback arhiva 
  nkolimpija.com, Trenerji skozi desetletja, wayback arhiva 
  nkolimpija.com, Klubska obeležja, wayback arhiva 
  nkolimpija.com, Znane in neznane zanimivosti, wayback arhiva 
  fsp.uni-lj.si, Tomaž Bergant: NK OLIMPIJA IN JUGOSLOVANSKI NOGOMETNI MODEL (OD LETA 1985 DO 1991), Ljubljana, 2014. (diplomski rad), preuzeto 13. ožujka 2020. 
   globalsportsarchive.com, NK Olimpija Ljubljana – Team Info, pristupljeno 13. prosinca 2020. 
  worldfootball.net, Olimpija Ljubljana, pristupljeno 13. prosinca 2020. 
  foot.dk, Olimpija Ljubljana , pristupljeno 13. prosinca 2020. 
  futbolas.lietuvai.lt, NK Olimpija Ljubljana, pristupljeno 13. prosinca 2020. 
  futbolas.lietuvai.lt, NK Olimpija Ljubljana, wayback arhiva 
  nogomania.com, Olimpija bi lahko slavila sto let, toliko jih namreč šteje ljubljansko Primorje, objavljeno 9. svibnja 2020., pristupljeno 13. prosinca 2020. 
 Bratislav Stojanović, Dragiša Kovačević: Jugoslovenski fudbalski klubovi, Beograd, 1977., UDK: 061.237(497.1):796.332, str. 214  
  

Slovenski nogometni klubovi
Bivši slovenski nogometni klubovi 
Nogomet u Ljubljani